Parchomiwka (ukrainisch ; russische Entsprechung /) ist ein Ortsname in der Ukraine:

 Parchomiwka (Illinzi), Dorf in der Oblast Winnyzja, Rajon Illinzi
 Parchomiwka (Krasnokutsk), Dorf in der Oblast Charkiw, Rajon Krasnokutsk
 Parchomiwka (Nowyj Buh), Dorf in der Oblast Mykolajiw, Rajon Nowyj Buh
 Parchomiwka (Ochtyrka), Dorf in der Oblast Sumy, Rajon Ochtyrka
 Parchomiwka (Wolodarka), Dorf in der Oblast Kiew, Rajon Wolodarka